Эрберг — многозначный термин:

Фамилия 
 Эрберг, Антон фон (1695—1746) — австрийский историк и философ.
 Эрберг, Олег Ефимович (1898—1956) — русский поэт, переводчик, востоковед и сценарист.
 Эрберг, Ханс (1920—2010) — датский лингвист-латинист.

Псевдоним 
 Эрберг — псевдоним К. А. Сюннерберга.

См. также 
 Эрдберг
 Эдберг
 Эберг